Hanser bezeichnet:
 Carl Hanser Verlag, deutscher Verlag in München

Hanser ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hanser (1858–1901), deutscher Architekt, badischer Baubeamter und Baugewerkschul-Lehrer
 Carl Hanser (1901–1985), deutscher Verleger
 Eckhart Hanser (* 1959), deutscher Informatiker und Hochschullehrer 
 Friedrich Hanser (1898–1976), deutscher Pädagoge und Kommunalpolitiker
 Gustav Hanser (1877–1926), deutscher Journalist und Landtagsabgeordneter
 Kirsten Hanser (* 1965), deutsche Fernsehastrologin
 Laurentius Hanser OSB (1875–1929), Historiker und Benediktiner im bayerischen Kloster Scheyern
 Peter Hanser-Strecker (* 1942), deutscher Musikverleger
 Wilhelm Hanser (1738–1796), deutscher Organist, Komponist und Musiklehrer